Chris Clark est le nom de :
 Chris Clark (1946-), chanteuse américaine de musique soul et de rhythm and blues ;
 Chris Clark (1976-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Chris Clark (1979-), compositeur anglais de musique électronique ;
 Chris Clark (1980-), footballeur écossais ;
 Chris Clark (1985-), joueur américain de football américain.